Voetbal
 Vierde klasse 2015-16 (voetbal België)
 Vierde klasse 2015-16 (Nederlands amateurvoetbal)
 Vierde klasse 2015-16 (voetbal Duitsland)
 Vierde klasse 2015-16 (voetbal Frankrijk)
 Vierde klasse 2015-16 (voetbal Groot-Brittannië)

Andere sporten
 Vierde klasse 2015-16 (hockey)
 Vierde klasse 2015-16 (korfbal)